Weidegut steht für:

 ein Landgut, auf dem Weidetiere gehalten werden

Weidegut ist der Name von:

 Weidegut (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich